Карл Август Клюпфель (Karl August Klüpfel; 8 апреля 1810, Darmsheim— 11 апреля 1894, Тюбинген) — немецкий историк.

Труды 
Напечатал:
 Urkunden zur Geschichte des Schwäbischen Bundes (Штутгарт 1846-1853, 2 Bde.);
 Geschichte der Universität Tübingen (Тюбинген, 1848);
 Die deutschen Einheitsbestrebungen in ihrem geschichtlichen Zusammenhang (Leipzig 1853);
 Geschichte der deutschen Einheitsbestrebungen 1848-71 (Берлин, 1872—1873, 2 Bde.);
 Die Universität Tübingen in ihrer Vergangenheit und Gegenwart dargestellt (Лейпциг, 1877),
 Gustav Schwab als Dichter und Schriftsteller (Stuttgart 1881). Ferner bearbeitete er neu den früher mit G. Schwab herausgegebenenWegweiser durch die Literatur der Deutschen (4. Aufl., Leipzig 1870, mit 3 Nachträgen bis 1879).
 и др.

Литература 
 

Историки Германии
Персоналии по алфавиту
Историки по алфавиту
Учёные XIX века